El término Guayabal puede referirse a:

 Un campo rural o sembradío compuesto de árboles de guayabo.

Áreas geográficas

 Guayabal (Chiriquí), corregimiento de Panamá;
 Guayabal (República Dominicana), municipio de República Dominicana;
 Guayabal (Venezuela), capital del municipio San Jerónimo de Guayabal en Venezuela;
 Guayabal (Medellín), comuna del municipio de Medellín, Colombia;
 Guayabal (Palmira), corregimiento del municipio de Palmira, Colombia;
 Guayabal (Juana Díaz), barrio del municipio de Juana Díaz, Puerto Rico;
 Guayabal de Síquima, municipio de Colombia;
 Guayabal (Colombia), cabecera municipal del municipio de Armero, Colombia;
 San José Guayabal, municipio de El Salvador;